Platis Jalos – miejscowość i plaża w Grecji, na wyspie Mykonos
 Platis Jalos – miejscowość i plaża w Grecji, na wyspie Sifnos